JJI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Juanjuí (Perù)